Носовая

 Носовая — бывшая деревня, в Ненецком автономном округе России.
 Носовая — река в Восточной Сибири, приток реки Енисей.